

Nom 

 Acq, une commune française du Pas-de-Calais.

Abréviation 
 Acq est l'abréviation d'acquêt ;

Sigle 

ACQ est un sigle qui peut faire référence à :
 Action civique de Québec, un parti politique ;
 Alkaline Copper Quaternary, une méthode de préservation du bois à base d’eau ;
 Association de la construction du Québec ;
 Association des camps du Québec ;
 Association des Céramistes de Québec ;
 Association des chiropraticiens du Québec ;
 Association des Cytologistes du Québec ;
 Association du camionnage du Québec ;
 Asthma Control Questionnaire ;
 Activité Concernée par la Qualité (au sens de l'arrêté qualité du ).

Code 
ACQ est un code qui peut faire référence à :
  ;
 .